Zeuxo kan syfta på: 

Zeuxo - en figur i grekisk mytologi.
Zeuxo (djur) - ett släkte av kräftdjur.
438 Zeuxo - en asteroid.